Се́льское поселе́ние Тамбо́вское — муниципальное образование в составе Терского района республики Кабардино-Балкария.

Административный центр — село Тамбовское.

География 
Сельское поселение Тамбовское расположено в центральной части Терского района. В состав сельского поселения входят два населённых пункта.

Площадь территории муниципального образования составляет — 45,93 км2. Большую часть площади занимают сельскохозяйственные угодья. 

Граничит с землями сельских поселений: Верхний Акбаш на юге, Дейское на юго-западе и Арик на северо-западе и Инаркой на востоке.

Муниципальное образование расположено на наклонной Кабардинской равнине, в переходной от предгорной в равнинную, зоне республики. Средние высоты на территории сельского поселения составляют 257 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном наклонную предгорную равнину переходящая на севере в склоны Арикского хребта.

Гидрографическая сеть представлена Акбашским каналом и его ответвлением каналом Тамбовский. Местность богата грунтовыми водами. 

Климат влажный умеренный с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +10,5°С, и колеблется от средних +22,5°С в июле, до средних -2,0°С в январе. Минимальные температуры зимой крайне редко отпускаются ниже -10°С, летом максимальные температуры достигают +35°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. Основная часть осадков выпадает в период с апреля по июнь. Основные ветры — восточные и северо-западные.

История  
В 1951 году сёла Тамбовское и Нижний Акбаш были объединены в одно муниципальное образование, с административным центром в селе Тамбовское. 

В 1992 году Тамбовский сельсовет реорганизован и преобразован в Тамбовскую сельскую администрацию. 

Муниципальное образование Тамбовское наделено статусом сельского поселения Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 №13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике».

Население 

Процент от населения района —  %

Плотность —  чел./км2

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав поселения

Местное самоуправление  
Администрация сельского поселения Тамбовское — село Тамбовское, ул. Дружбы, №168. 

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Мешев Анзор Михайлович.
 Администрация сельского поселения Тамбовское — состоит из 5 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения Тамбовское — состоит из 11 депутатов.

Экономика  
Основу экономики составляет сельское хозяйство. Наибольшее развитие получили выращивания злаковых и технических культур, а также овощеводство.

Транспорт 
Протяженность дорог на территории муниципального образования составляет 14,7 км. Из них с асфальтированным покрытием - 7,1 км, гравийным покрытием - 7,6 км.

Ссылки 
 Сельское поселение Тамбовское
 Тамбовское на портале правительства КБР
 Код ОКТМО

Примечания 

Сельское поселение Тамбовское
Тамбовское